

Lokalizacje

Egipt 
 Roda – wyspa

Hiszpania 
 La Roda – miasto

Niemcy 
 Roda – dzielnica Zeitz
 Roda – rzeka, dopływ Soławy

Osoby 
 Davide Roda – włoski kierowca wyścigowy
 Gianluca Roda – włoski kierowca wyścigowy

Zobacz też 
 Nea Roda
 Rhoda
 Rohda